Beuve peut désigner :

 Beuve, une rivière du sud-ouest de la France.
 Beuve de Reims, religieuse franque du VI siècle.
 Louis Beuve (1869-1949), poète et écrivain français.
 Mariano Beuve (1962-2009), producteur de rap français.

Voir aussi